A92 är en motorväg i sydöstra Tyskland.

Trafikplatser

|}

A092
A092